Гатри (англ. Guthrie) — город в штате Оклахома, США. Административный центр округа Логан. Население 10 191 человек (2010).

История 
Первое поселение белых образовалось на территории нынешнего города в 1887 году, когда через эти места прошла железная дорога ATSF. Железнодорожная станция получила название Олений ручей, но в следующем году оно было изменено на Гатри, в честь Джона Гатри, юриста из Топики. В 1889 году в городке открылось почтовое отделение.

Наиболее знаменательное событие в истории Гатри произошло в полдень 22 апреля 1889 года. Пушечный залп дал сигнал к началу знаменитых земельных гонок. К концу дня население Гатри возросло с нескольких десятков до более чем 10 000 человек, были заложены улицы, открыты несколько банков и газет. Через месяц город уже мог похвастаться многочисленными кирпичными домами, мощёными улицами, централизованным водоснабжением, системой общественного транспорта и электрическим уличным освещением. 2 мая того же года Гатри стал столицей территории Оклахома.

После создания в 1906 году штата Оклахома местоположение столицы не менялось до 1910 года, когда, под давлением деловых кругов, она переместилась в бурно растущий после обнаружения нефти Оклахома-Сити. После утраты статуса столицы Гатри потерял значительную часть населения, угасла и деловая активность. В центре города до сих пор сохранилось множество зданий постройки конца XIX века, благодаря чему в 1999 году несколько кварталов были объявлены национальным историческом памятником США.

География и климат 
Город расположен в центре Оклахомы, среди низких, сложенных из песчаника холмов, на границе степной и лесной зон. Два озера, лежащих южнее, являются популярными местами отдыха горожан.

Гатри находится в южной части Великих прерий, поэтому резко континентальный климат смягчается влиянием Мексиканского залива. В целом климат города можно охарактеризовать как субтропический океанический. Гатри известен своими резкими изменениями погоды. Осадков выпадает 845 мм в год, самые дождливые месяцы — май, июнь и сентябрь. В окрестностях нередки торнадо.

Население 
По данным переписи в 2010 году Гатри насчитывал 10 191 жителя, 3 854 домохозяйства и 2 474 семьи.

Расовый состав населения:
 белые — 75,8 %
 негры — 15,8 %
 индейцы — 3,0 %
 азиаты — 0,5 %

Средний возраст горожан — 37 лет, среднегодовой доход на душу населения — 15 774 доллара США (данные 2000 года). Уровень преступности намного ниже среднего как по штату, так и по стране в целом.

Подавляющее большинство жителей — христиане. В Гатри расположена штаб-квартира религиозной организации .

Экономика и транспорт 

Основными секторами городской экономики являются сфера обслуживания и розничная торговля. Имеется несколько небольших предприятий по переработке продукции сельского хозяйства. Прекрасно сохранившийся исторический центр города (крупнейший по площади из т. н. «исторических округов» в США), несколько ежегодных родео и фестивалей привлекают в Гатри множество туристов.

Ближайший крупный аэропорт расположен в Оклахома-Сити (аэропорт им. Роджерса). Через Гатри проходит межштатное шоссе I-35, соединяющее Техас с Миннесотой. Общественный транспорт находится под управлением компании FIRST CAPITAL TROLLEY, и включает в себя автобусы к аэропорту и ближайшим населённым пунктам (включая Оклахома-Сити), такси и экскурсионные автобусы для осмотра исторического центра.

Культура 
Исторический центр города, сохранивший облик конца XIX века, был местом съёмок эпизодов множества фильмов, например:

 Человек дождя (Rain Man, 1988)
 Мои герои всегда были ковбоями (My Heroes Have Always Been Cowboys, 1991)
 Смерч (Twister, 1996)
 Убийца внутри меня (The Killer Inside Me, 2010)

Примечания 

Бывшие столицы штатов США
Города Оклахомы
Населённые пункты округа Логан (Оклахома)